Surselva (rätoromanisch für «oberhalb des Waldes») ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Surselva (deutsch auch Bündner Oberland), Talschaft des Vorderrheins im Kanton Graubünden, Schweiz
 Bezirk Surselva, bis Ende 2015 Verwaltungseinheit des Kantons Graubünden, Schweiz
 Region Surselva, seit 2016 Verwaltungseinheit des Kantons Graubünden, Schweiz

Siehe auch:
 Museum Regiunal Surselva, ethnografisches Museum in Ilanz, Kanton Graubünden, Schweiz 
 Surselvalinie